«Хранитель брата» () — пилотная серия первого сезона сериала «Полиция Майами».

Содержание

Создание

Эфир и рейтинги 
Эпизод «Хранитель брата» вышел в эфир на телеканале NBC 16 сентября 1984 года. Примерно количество зрителей, смотревших первый показ, оценивается в 19,3 миллиона человек. По шкале Нильсена «Узкий» получил рейтинг 22,8 с 37-процентной долей. Это означает, что из 22,8 процентов всех работавших в тот вечер в домохозяйствах США телевизоров, 37 процентов были настроены на премьеру эпизода.

Отзывы

Музыка

Примечания

Ссылки 
 

Серии «Полиции Майами»